Рудка — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Рудка — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Рудка — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Рудка — деревня в Поставском районе Витебской области.

Польша 
 Рудка — деревня в составе Бельского повята Подляского воеводства.
 Рудка — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бельский повят (Подляское воеводство)

Россия 
 Рудка — хутор в Касторенском районе Курской области.
 Рудка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Рудка — деревня в Щигровском районе Курской области.

Украина 
 Рудка — село в Любешовском районе Волынской области.
 Рудка — село в Маневичском районе Волынской области.
 Рудка — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Рудка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Рудка — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Рудка — село в Сокальском районе Львовской области.
 Рудка — село в Гребёнковском районе Полтавской области.
 Рудка — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Рудка — село в Варашском районе Ровненской области.
 Рудка — село в Демидовском районе Ровненской области.
 Рудка — село в Белопольском районе Сумской области.
 Рудка — село в Недригайловском районе Сумской области, в 1989 году присоединено к селу Ольшана.
 Рудка — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Рудка — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Рудка — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
 Рудка — посёлок в Маньковском районе Черкасской области.
 Рудка — село в Черниговском районе Черниговской области.
 Рудка — село в Заставновском районе Черновицкой области.
 Рудка — до 1992 г. название села Цыганы в Чортковском районе Тернопольской области.

См. также 
 Рудка-Козинская — село, Рожищенский район
 Рудка-Миринская — село, Ковельский район
 Рудка-Червинская — село, Камень-Каширский район
 Рудка-Степь
 Берёзовая Рудка
 Большая Рудка
 Казачья Рудка (река) в Белгородской области.
 Малая Рудка
 Новая Рудка
 Рудки